

Sigle 
 University of San Diego – università statunitense
 University of South Dakota – università statunitense

Codici 
 USD – codice valutario ISO 4217 del dollaro statunitense